Coca-Cola Cup 2001 steht für folgende Cricket-Turniere:

 Coca-Cola Cup 2001 (Simbabwe)
 Coca-Cola Cup 2001 (Sri Lanka)